Вахда́т (до 1936 года — Янгибазар, до 1992 года — Орджоникидзеаба́д, до 2003 года — Кофарнихо́н; ; ) — город (с 1965) в Таджикистане. Административный центр Вахдатского района, наделённый статусом города республиканского подчинения.

География 
Расположен в 19 км от Душанбе в Гиссарской долине на реке Кафирниган, в устье Ромитского ущелья, на высоте около 870 метров над уровнем моря.

История 
Современный город возник в 1927 году как сельский населенный пункт Янгибазар (с узб.: «новый базар»). 17 сентября 1927 года Янгибазар стал административным центром Янгибазарского района в составе Таджикской АССР.

В 1936 году посёлок Янгибазар переименован в Орджоникидзеабад (в честь видного советского государственного деятеля Серго Орджоникидзе.

В 1965 году Орджоникидзеабад получил статус города.

Постановлением Верховного Совета Таджикской ССР № 476 от 25 декабря 1991 года город переименован в Кофарнихон (Кафирниган; в основе тадж. кофир — «неверный, нечестивый») по названию реки, на которой он расположен.

Постановлением Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 389 от 7 апреля 2003 года переименован в Вахдат.

Население 
Численность собственно города Вахдата по оценке на 1 января 2022 года составляет 54 400. Общая численность Вахдатского района, имеющего статус городского поселения республиканского подчинения, на 1 января 2019 года составляет 336 900 жителей, при этом городские поселения насчитывают 55 500 человек.

Промышленность 
Заводы и фабрики:
 хлопкоочистительный
 керамзитовый
 ремонтно-механический
 металлоизделий
 кирпичный
 домостроительный комбинат
 мелькомбинат
 мебельная фабрика
 бройлерная фабрика
 комбинат шелководства

Образовательные учреждения 
 Статистический колледж
 Медицинский колледж
 Профессионально-техническое училище № 45
 Общеобразовательных школ — 151
 Дошкольных учреждений — 5
 Лицей для одаренных детей — 1
 Музыкальная школа — 1

Примечания 

Города Таджикистана
Населённые пункты Вахдатского района
Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе
Переименованные населённые пункты Таджикистана